

Osoby 
 Adrien Filez – francuski piłkarz

Inne 
 The G Filez – album Celly Cel

Zobacz też 
 Filež